OOM est un sigle qui peut désigner :

  (plus de mana en français) dans les MMORPG ;
  (« plus de mémoire disponible » ou « débordement mémoire ») dans le monde des administrateurs système et réseau et en informatique ;
 , un paradigme de modélisation principalement utilisé dans l’analyse et la programmation informatique ;
 , ordre de grandeur en français.

 OOM est également un code qui signifie  selon le code OACI.

Code